Paulo Costa (arbitre)
 Paulo Costa (football)